Zé Carlos (SIC) — programa de televisão humorístico

Futebolistas brasileiros 
Goleiros
 José Carlos da Costa Araújo
 José Carlos dos Anjos Sávio
 José Carlos Pessanha

Defensores
 José Carlos de Almeida — disputou a Copa do Mundo de 1998
 José Carlos Garcia Leal
 José Carlos Gaspar Ferreira
 José Carlos Nascimento — atuou no FC Porto e no Flamengo

Meio-campistas
 José Carlos Bernardo — atuou no Cruzeiro e Guarani
 Zé Carlos (1947) — José Carlos dos Santos; atuou no Comercial de Ribeirão Preto e Palmeiras

Atacantes
 José Carlos dos Santos (1954) — atuou no Confiança, Santa Cruz, Fluminense e Guarani
 José Carlos Ferreira Filho
 José Carlos Santos da Silva — conhecido como Zé do Gol

Desambiguações de antropônimos